La Prva savezna liga SFRJ 1989-1990, conosciuta semplicemente come Prva liga 1989-1990, fu la 61ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 44ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo diciassettesimo titolo.

Nel ranking UEFA 1989-90 la Prva liga si piazzò al 10º posto (12º nel quinquennale 1985-1990).

Avvenimenti
Il torneo, caratterizzato da un'elevata tensione tra le tifoserie (influenzata da un clima politico sempre più teso e culminata con gli scontri verificatisi nell'incontro del 13 maggio 1990 tra  e ), ha visto prevalere la Stella Rossa che, con un girone di ritorno travolgente, ha via via allungato sui rivali della Dinamo fino a festeggiare la vittoria del diciassettesimo titolo con due gare di anticipo.

Il campionato ha perso un posto-UEFA per via del ranking: le squadre qualificate per la Coppa UEFA scendono da 3 a 2. La Stella Rossa ha fatto l'accoppiata campionato-coppa, quindi in Coppa delle Coppe sarebbe dovuta andare la finalista Hajduk Spalato, ma su questa pendeva una squalifica di due anni dalle competizioni europee in seguito agli incidenti durante l'incontro con l'Olympique Marsiglia nell'edizione 1987-1988 della Coppa delle Coppe, a causa di ciò nessuna rappresentante della Jugoslavia ha partecipato alla Coppa delle Coppe 1990-1991.

Riguardo alla zona retrocessione, c'è stato il giallo riguardo alla partita fra  e Dinamo: la partita disputata il 25 aprile è stata interrotta poiché un guardalinee è stato colpito da una bottiglia, quindi il giudice sportivo ha assegnato lo 0-3 per la Dinamo. I padroni di casa, retrocessi a fine campionato, hanno presentato e vinto il ricorso: la Federazione ha predisposto la ripetizione della partita per il 31 luglio e finita 1-0 per i bosniaci. A questo punto è stato il  a trovarsi retrocesso: inevitabile l'inoltro di un altro ricorso. A questo punto la FSJ ha deciso di ridurre le retrocessioni ad una sola soltanto (l'ultima posizione, occupata per gran parte del torneo dal ). L'edizione seguente del campionato sarà quindi a 19 squadre.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Allenatori

Classifica 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1990-1991
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1990-1991
      Qualificate alla Coppa UEFA 1990-1991
      Retrocesse in Druga Liga 1990-1991

Note:
2 punti per la vittoria al 90º, 1 per la vittoria ai rigori, 0 per la sconfitta ai rigori, 0 per la sconfitta al 90º.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata gli scontri diretti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1991 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1990-1991 : .Qualificate alla Coppa Piano Karl Rappan 1990 :  e .

Classifica marcatori

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: parapsihopatologija.com

Risultati

Tabellone

Calendario 

Colonna interna → risultato dei tempi regolamentari

Colonna esterna → risultato dei tiri di rigore

 Fonte: exyufudbal

Squadra campione

 Allenatore: Dragoslav Šekularac

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate
Incidenti della partita Dinamo-Stella Rossa del 1990
Druga Liga 1989-1990
Treća Liga 1989-1990
Kup Maršala Tita 1989-1990

Collegamenti esterni 
  Almanacco "Tempo" 1989-1990 su yumpu
  Stagione 1989-1990 su eu-football.info
  Stagione 1989-1990 su HRnogomet
  Le stagioni 1988-1991 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1981-1990 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1989-1990 su RSSSF

Calcio nel 1989
Calcio nel 1990
1990
Campionato jugoslavo di calcio